UC, Uc ali uC je lahko:

 mikrokontroler (z zapisom uC, ki izvira iz μC)
 Pokal UEFA (UEFA Cup)
 Učni center Slovenske vojske
 Univerza Kalifornije (University of California)